Miejscowości w USA:
 Kilgore – wieś w stanie Nebraska, w hrabstwie Cherry
 Kilgore – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Rusk
Gminy w USA:
 Kilgore (ang. Kilgore Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Clay